Эффект Скотт — эффект селекции при исследовании зависимости звёздная величина — красное смещение в космологии. Элизабет Скотт в 1957 году установила, что на больших расстояниях видны только наиболее яркие скопления галактик, что влияет на получаемые результаты.

Примечания 

Астрофизика